

Geografia 
Italia
 Vasco – frazione del comune di Monastero di Vasco (provincia di Cuneo, Piemonte)

Musica 
 Vasco – singolo di Jovanotti del 1989
 Vasco – EP in due parti del 2008 di Ricardo Villalobos

Onomastica 
 Vasco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Vasco – musicista italiano degli anni settanta, incise due album per la Picci
 Vasco Rossi o, più semplicemente, Vasco – cantautore italiano
 Aldo Vasco – attore italiano
 Giambattista Vasco – economista italiano
 Justo Vasco – scrittore e traduttore cubano
 María Vasco – marciatrice spagnola
 Saúl Vasco – schermidore colombiano

Altro 
 VASCO, acronimo di Vietnam Air Service Company – compagnia aerea vietnamita, filiale della Vietnam Airlines
 Jane Vasco – protagonista della serie televisiva Painkiller Jane
 Vasco – serie storica a fumetti realizzata dal disegnatore e scrittore francese Gilles Chaillet
 Vasco – etnonimo della popolazione basca o lingua basca in spagnolo
 VASCO Data Security International – società software statunitense

Pagine correlate 
 Vasco da Gama (disambigua)

Altri progetti